Розенгайм () — місто в Німеччині.
 Розенгайм — хокейний клуб з м. Розенгайм.